La nazionale di pallavolo maschile dello Sri Lanka è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dello Sri Lanka ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dello Sri Lanka.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup